767 - o ano
Boeing 767 - modelo de aeronave
Mazda 767 - modelo de automóvel

0767